Grenier est un nom commun et un nom propre français qui peut faire référence à :

Nom commun 
 Un grenier (du latin graniarium) est un local destiné au stockage du grain.
 Un grenier est au sens figuré une riche région agricole excédentaire en blé et autres céréales.

Patronyme 

  : plusieurs familles nobles françaises ;
 Adrian Grenier (1976-), acteur américain ;
 Alain Grenier (1930-2022), diplomate français, ambassadeur de France ;
 Albert Grenier (1878-1961), historien et archéologue français ;
  (1939-), pianiste canadien ;
 Antoine Grenier (1823-1881), professeur et journaliste français ;
 Auguste Jean François Grenier (1814-1890), médecin et entomologiste français ;
 Catherine Grenier (1960-), historienne de l’art ;
 Charles Grenier (1808-1875), botaniste français ;
 Christian Grenier (1945-), écrivain français ;
 Claude Jules Grenier (1817-1883), peintre français ;
 Clément Grenier (1991-), footballeur français ;
 Daniel Grenier (1972-), auteur-compositeur-interprète folk et humoriste québécois ;
 Daniel Grenier (1980-), auteur québécois ;
 Dave Grenier (1983-), joueur de hockey sur glace québécois ;
 Édouard Grenier (1819-1901), écrivain, poète et traducteur français ;
 Édouard Emmanuel Grenier (1795-1870), homme politique belge ;
  ;
 François Grenier (1810-1892), général français ;
 Hélène Grenier (1900-1992) bibliothécaire québécoise ;
 Hubert Grenier (1929-1997), philosophe français ;
 Isabelle Grenier (1958-), astrophysicienne française ;
 Jacques Grenier (1823-1909) maire de Montréal ;
  ;
 Jean Grenier (1753-1841), magistrat et homme politique français des  et s ;
 Jean Grenier (1898-1971), philosophe français ;
 Jean-Baptiste Grenier (1753-1838), avocat et homme politique pendant la Révolution française ;
 Jean-Marie Grenier (1906-1964), homme politique français ;
 Jean-Pierre Grenier (1914-2000), réalisateur, acteur et scénariste français ;
 Jules Grenier (1844-1888), écrivain et sténographe français ;
 Laurence Grenier, joueuse française de rink hockey ;
  ;
 Marc Grenier (1776-1856), homme politique suisse ;
 Marie-Ange Grenier, militante française pour les droits des personnes trans ;
 Martin Grenier (1980-) joueur professionnel de hockey sur glace canadien ;
 Nicolas Grenier, écrivain et poète français ;
 Paul Grenier (1914-1945), officier, résistant français, membre de l'ordre des Compagnon de la Libération ;
 Paul Grenier (1768-1827), général français ;
 Paul-Louis Grenier (1879-1954), écrivain, historien et philologue limousin de langue occitane ;
 Philippe Grenier (1865-1944), médecin, homme politique français ;
  ;
 Pierre Grenier (1756-1819), homme politique français ;
 Pierre Grenier, résistant français ;
 Pierre Grenier, médecin et homme politique québécois ;
 René Grenier (1943-2004), coureur cycliste français ;
 Roger Grenier (1919-2017), écrivain pataphysicien français ;
 Sébastien Grenier (1979-), peintre et illustrateur français ;
 Simone Grenier-Bibeau (1921-), écrivaine canadienne ;
 Sylvain Grenier, (1977-), catcheur québécois ;
 Valérie Grenier, (1996-), skieuse alpine canadienne ;
 Zach Grenier (1954-), acteur américain.

Toponyme 

 Grenier-Montgon, commune française de Haute-Loire ;
 Beuzeville-la-Grenier, commune française de Seine-Maritime ;
 Bois-Grenier, commune française du Nord ;
 Mas-Grenier, commune française de Tarn-et-Garonne ;
 Grenier de Commune, sommet des Alpes du Nord.

Voir aussi 
 Grenier à sel
 Vide-greniers
 Théâtre Le Grenier
 Grenier médocain, charcuterie régionale du Médoc
 Joueur du Grenier, testeur de jeux vidéo

Homonymie de toponyme
Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France